Одуэн Шарль Дольфюс (; 1924—2010) — французский астроном и аэронавт.

Биография 
Родился в Париже, окончил Парижский университет. С 1946 работал в Парижской обсерватории (возглавлял лабораторию физики Солнечной системы).

Основные труды в области исследований планет и Солнца. Продолжил изучение линейной поляризации света планет, начатое Б. Лио в Парижской обсерватории. Провел измерения поляризации для всех планет, изучив её изменения по диску, распределение с длиной волны и зависимость от угла фазы. На основе этих наблюдений определил параметры атмосферы и надоблачного слоя Венеры, путём сравнения с лабораторными образцами нашел, что поверхность «пустынных» областей Марса покрыта в основном гидратами окислов железа. Выполнил многочисленные визуальные определения диаметров планет и больших спутников Юпитера и Сатурна с помощью гелиометра и микрометра двойного изображения. Начиная с 1945 регулярно вёл визуальные наблюдения поверхности Марса, изучил и классифицировал различные облачные образования в его атмосфере. В 1966 открыл десятый спутник Сатурна, названный Янусом, существование которого было предсказано им на основании изучения резонансных возмущений в кольцах Сатурна. Разработал высокоточный поляриметр для исследований Солнца, с которым выполнил наблюдения поляризации вблизи края диска (что важно для изучения процессов рассеяния излучения и выяснения механизма образования линий поглощения в солнечной атмосфере), а также наблюдения корональных потоков вне затмения и измерения слабых мелкомасштабных магнитных полей в активных областях. В 1954 осуществил подъем на воздушном шаре на высоту 7000 м, во время которого с помощью 28-сантиметрового телескопа измерил количество водяного пара в атмосфере Марса.

Член Международной академии астронавтики, президент Французского астрономического общества (1979—1982).

Признание 
Премия Парижской АН, премия им. А. Галабера Международной астронавтической федерации (1973), Премия Жюля Жансена (1993), кавалер ордена Почётного легиона (2009).

В его честь назван астероид № 2451.

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Франции
Астрономы XX века
Первооткрыватели спутников планет Солнечной системы
Лауреаты премии Жюля Жансена
Президенты Французского астрономического общества
Президенты Французской ассоциации содействия развитию науки